Mondial steht für:

 Mondial (Unternehmen), italienischer Motorradhersteller
 Mondial Assistance, französisches Versicherungsunternehmen, siehe Allianz Worldwide Partners
 Mondial Rides, niederländischer Hersteller von mobilen Fahrgeschäften
 Mondial (Sprache), eine Plansprache
 Ferrari Mondial, mehrere Pkw-Modelle von Ferrari